Ушко́во (бывш. ) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 54,61 км перегонов Зеленогорск — Приветненское Приморского направления и Зеленогорск — Рощино Выборгского направления.

Общие сведения 
Расположен в посёлке Ушково в составе Курортного района города федерального значения Санкт-Петербург.
До 2008 года Ушково было узловой станцией: от неё отходила ветка на Приморск, заканчивающаяся в Выборге. С 2008 года эта ветка начинается на станции Зеленогорск. Станция Ушково превратилась в остановочный пункт, после чего остановочный пункт был реконструирован под скоростное движение. Станция была электрифицирована в 1952 году в составе участка Зеленогорск — Ушково.

Современное состояние 
На остановочном пункте имеются две высокие и одна низкая посадочные платформы. У высоких платформ останавливаются электропоезда Выборгского направления (кроме электропоездов повышенной комфортности), у низкой — «рельсовые автобусы» РА2 Санкт-Петербург — Зеленогорск — Приморск — Выборг, Зеленогорск — Приморск — Выборг, а также, в летний период, шестивагонный электропоезд под тягой тепловоза М62 (Санкт-Петербург — Зеленогорск — Приморск — Советский). В 2017 году асфальт на низкой платформе был снят и заменён тротуарной плиткой. При этом высота платформы несколько повысилась, посадка в поезд стала более удобной. Пассажирское здание и билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

История 
Станция Tyrisevä была открыта в 1870 году. В 1923 году Путевое развитие представляло собой по одному боковому пути на каждом направлении (на Койвисто и на Выборг). Имелось вокзальное здание.
В 1948 году состоялось массовое переименование населённых пунктов Ленинградской области, под которое попала станция Тюрисевя, в результате чего станция получила новое наименование «Ушково», которое сохранилось до наших дней. Переименование станции было утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г..

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 131.
 Паспорт остановочного пункта Ушково на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Ушково на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Ушково на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Ушково на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.
 Расписание поездов 1938 года на участке Viipuri — Koivisto — Terijoki.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Ушково (посёлок)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1870 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции